Edmühle ist
 ein Ortsteil von Ampfing in Bayern
 Oberaichet (Gemeinden Geinberg, Sankt Georgen), Ortschaft von Geinberg und Sankt Georgen bei Obernberg am Inn in Oberösterreich